Exer steht für:

 Exerzierplatz, ein Marktplatz in Kiel, siehe Kiel-Exerzierplatz
 Josef Maria Tresch-Exer  (1818–1886), Schweizer Bergführer